Черта́:
 Черта — ранее, на Руси, название укреплённой линии.
 Черта — изображение линии средней длины.
 Черта — река в Кемеровской области.
 Черта, в иероглифике — элемент китайского письма.
 Черта — столярный и плотничий инструмент.
 «Черта» — российский телесериал (2004—2005).
 Черта, или Цвет черты — диагностический признак минералов и горных пород.
 Черта — муниципалитет в Испании.
 Черты и резы - докириллическая письменность Руси.

См. также 
 Тактовая черта